Publi Volumni, diversos personatges
 Luci Volumni Flamma Violent, cònsol el 307